ASF kan syfta på:

 ASF – ett försök att skapa en svensk kemikoncern modellerad efter de stora europeiska förebilderna, se Aktiebolaget Svensk färgämnesindustri
 ASF – det nationella schackförbundet i Azerbajdzjan, se Azerbajdzjanska Schackförbundet
 ASF – ett vidioformat från Microsoft, se Advanced Systems Format